Kenyon je anglosaské vlastní jméno:
 Carol Kenyon (* 1959) – britská zpěvačka
 Frederic G. Kenyon (1863–1952) – britský archeolog a biblista
 Kathleen Kenyon (1906–1978) – britská archeoložka

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení